Името Главановци носят две български села:

 Главановци, област Монтана
 Главановци, област Перник